Le sentier de grande randonnée 11 en Espagne.
 Le sentier de grande randonnée 11 en France.